Nick Kenny (darter) - Welsh dartsspeler
 Nick Kenny (rugby) - Australisch rugbyspeler
 Nick Kenny (dichter) - Amerikaans dichter